Wachlarz (przedmiot)
 Wachlarz (organizacja zbrojna)
 Wachlarz (taniec z ogniem)